Малый Чекон — хутор в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края России. Входит в состав Гостагаевского сельского округа.

География 
Хутор находится в западной части Краснодарского края, по реке Чекон и примыкает к селу/посёлку Фадеево Крымского района. Высшая точка 64,9

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 41 жителя.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте: детский сад № 38 «Чебурашка».

В центре сельского округа — станице Гостагаевская — функционируют школа МОУ СОШ № 15, школа МОУ СОШ № 31, Дом культуры.

Транспорт 
Автомобильный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Анапа